El término radio hace referencia, en esta enciclopedia:

Geometría 
 al radio de una circunferencia o esfera, la mitad del diámetro, o línea que va desde su centro hasta el contorno o golpe sospechoso .

Mecánica 
 al radio, parte de una rueda que une el centro del eje con la superficie de rodadura;

Química 
 al radio, un elemento químico que dio nombre al fenómeno conocido como radiactividad;
 al radio atómico;

Anatomía 
 al radio, un hueso largo del antebrazo;

Comunicaciones 
 a la radio, un medio de comunicación creado para uso del público;
 al receptor de radio, el aparato llamado comúnmente radio;
 a las ondas de radio, una parte del espectro electromagnético;
 a la radiocomunicación, la tecnología basada en el uso de las ondas de radio;
 a la radiodifusión, un sistema de radiocomunicación para la difusión de programas de radio y televisión;
 a las antenas de radar como sistema de recepción de ondas de radio;
 a la historia de la radio, los pasos más importantes en la evolución de la radiocomunicación y el medio de comunicación llamado radio;
 a la Radio María España, la radio asociada a la Familia Mundial de Radio María que emite desde Madrid una programación completamente especializada en contenidos religiosos católicos;

Geología 
 al radio, marca brillante que se extiende desde ciertos cráteres de la superficie lunar;

Música 
 a Radio, una canción de The Corrs de 1999;
 a Radio, una canción de Robbie Williams de 2004;
 a Radio, una canción de Rammstein de 2019;

Otros 
 a la radio por Internet.

Enlaces externos